SPR je lahko:
Mk 12 Special Purpose Rifle
San Pedro Airport (IATA Code: SPR); San Pedro Town, Belize
FN Special Police Rifle
površinska plazmonska resonanca (angleško Surface plasmon resonance)